Гуменю́к — українське прізвище. Відомі носії:

Носії прізвища 
 Гуменюк Андрій Іванович (1916—1982) — український музикознавець і фольклорист.
 Гуменюк Андрій Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Борис
 Гуменюк Борис Борисович ( 1965) — український прозаїк.
 Гуменюк Борис Іванович ( 1953) — український дипломат.
 Гуменюк Валентина — українська поетеса і громадська діячка.
 Гуменюк Василь Васильович (Противсіх) ( 1946) — український політик, екс-кандидат на пост Президента України.
 Гуменюк Віктор Іванович ( 1952) — поет, кандидат філологічних наук, доцент Сімферопольського університету.
 Гуменюк Віктор Миколайович (1967) — голова Проводу «Руху ОУН» у Москві.
 Гуменюк Віктор Олександрович (1990—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Віктор Федорович (нар. 1936) — український радянський письменник.
 Гуменюк Віталій Васильович — заслужений юрист України
 Гуменюк Владислав Віталійович (1965) — український футбольний тренер.
 Гуменюк Володимир Володимирович — майстер-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну.
 Гуменюк Галина Денисівна ( 1937) — українська науковиця, кандидат біологічних наук (1969), доктор сільськогосподарських наук (1996), професорка (2006). Лавреатка Державної премії України в галузі науки і техніки (1985).
 Гуменюк Дмитро-Олесь Миколайович (1925—2020) — голова Львівського крайового братства ветеранів національно-визвольної боротьби.
 Гуменюк Іван (1921—1945) — український військовик, діяч УПА, лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Гуменюк Ігор Володимирович — боєць батальйону «Січ», підозрюваний у вбивстві правоохоронців 31 серпня 2015 року.
 Гуменюк Ігор Миколайович ( 1961) — член Партії регіонів, колишній народний депутат України.
 Гуменюк Карпо Григорович (1898—1921) — козак 4-ї гарматної бригади 4-ї Київської дивізії Армії УНР, Герой Другого Зимового походу.
 Гуменюк Катерина Ігорівна ( 1994) — українська співачка.
 Гуменюк Костянтин Віталійович (* 1973) — головний хірург Збройних сил України, полковник медичної служби, кандидат медичних наук.
 Гуменюк Леонід (1894—1968) — український військовий діяч, лікар.
 Гуменюк Любов Максимівна ( 1933) — українська радянська діячка, вчителька, директор школи. Депутат Верховної Ради УРСР.
 Гуменюк Людмила Євгенівна (1957) — українська радянська діячка, оператор птахофабрики. Депутат Верховної Ради СРСР.
 Гуменюк Марія Василівна ( 1948) — українська письменниця, громадсько-політична діячка. Народний депутат України.
 Гуменюк Марія Степанівна (1914—1995) — доярка, українська радянська діячка. Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР.
 Гуменюк Микола Михайлович — полковник Державної служби України з надзвичайних ситуацій, кавалер ордена «За мужність».
 Гуменюк Микола Петрович  (1936—1997) Ректор Київського державного інституту фізичної культури (1980—1986). .
 Гуменюк Микола Олександрович (1983—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Михайло Прокопович (1918—1988) — український бібліограф, книгознавець, літературознавець та літературний критик.
 Гуменюк Надія Павлівна ( 1950) — українська поетеса, прозаїк, публіцист.
 Гуменюк Назар Васильович (1996) — український футболіст, півзахисник франківського «Прикарпаття».
 Гуменюк Наталя Костянтинівна — українська військовослужбовиця, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, учасниця російсько-української війни.
 Гуменюк Наталія Петрівна (1984) — українська журналістка-міжнародниця.
 Гуменюк Олег
 Гуменюк Олег Анатолійович ( 1983) — український футболіст, півзахисник «Таврії».
 Гуменюк Олег Іванович ( 1970) — український політик, народний депутат України, член партії «За Україну!».
 Гуменюк Олег Олегович — український бізнесмен, керівник ІТ- та кіберспортивної компанії.
 Гуменюк Олександр Анатолійович ( 1976) — колишній український футболіст.
 Гуменюк Олександр Глібович — молодший лейтенант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
 Гуменюк Олександр Леонідович (1964—2014) — український військовик, полковник, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Олександр Олександрович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Олександр Павлович (1979—2015) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Гуменюк Павло Зіновійович ( 1980) — архієрей Української Православної Церкви Київського Патріархату з титулом «Архієпископ Вишгородський». Керуючий справами УПЦ КП.
 Гуменюк Петро (1957) — український митець (маляр, іконописець, графік). Художник театру.
 Гуменюк Петро Данилович (1923—2002) — український вчений-економіст, громадський діяч, юрист, педагог.
 Гуменюк-Грицай Петро Онисимович (1925) — український радянський діяч, начальник прокатного стана. Депутат Верховної Ради СРСР.
 Гуменюк Семен Олександрович (1914—1944) — старший лейтенант Робітничо-селянської Червоної армії, учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу (1944).
 Гуменюк Сергій (волейболіст)Гуменюк Сергій (* 1979) — український волейболіст, пасувальник (зв'язуючий), колишній гравець збірної України.
 Гуменюк Сергій Валерійович (* 1974) — український фотохудожник, журналіст, громадський діяч. Заслужений діяч мистецтв України.
 Гуменюк Сергій Васильович (* 1982) — український педагог, доктор педагогічних наук, професор.
 Гуменюк Степан Костянтинович (1914—1991) — історик, краєзнавець-дослідник, бібліограф Поділля.
 Гуменюк Тетяна Віталіївна — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначилася під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Гуменюк Феодосій Максимович ( 1941) — український художник, лауреат Шевченківської премії.
 Гуменюк Юрій Миколайович (1979—2017) — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Гуменюк Максим Сергійович ( 1999) — український футболіст, нападник львівських «Карпат».

Див. також 
 Заєць (Гуменюк) Анастасія Василівна

Примітки 

Українські прізвища
Прізвища на -юк